Хрен:

 Хрен — род растений семейства Капустные, объединяющий три вида.
 Хрен — острая приправа, которая готовится из корней некоторых сортов одноимённого растения.
 Яблочный хрен
 Хрен — ругательный корень в русском языке.

См. также 

 Хрён
 
 Хреновина
 
 
 
 Хреновуха